«Кру́зо» () — телесериал, экранизация романа Даниэля Дефо о Робинзоне Крузо.

Сюжет 
Робинзон Крузо, потерпевший кораблекрушение и оказавшийся на отдалённом острове, в течение шести лет пытается вернуться домой к своей жене и детям.

Персонажи и актёры

Главные герои 
 Филипп Уинчестер — Робинзон Крузо
 Тонгайи Чириса — Пятница
 Анна Уолтон — Сюзанна Крузо
 Сэм Нилл — Джереми Блэкторн
 Марк Декстер — Самуэль Таффли
 Миа Маэстро — Оливия

Второстепенные персонажи 
 Киран Бью — Натан Уэст
 Эльза Бодл — Софи
 Шон Бин — Джеймс Крузо
 Йоахим де Альмейда — Сантос Сантана
 Джосс Экленд — судья Джеффрис

Номинации и награды 
В 2009 году сериал получил премию Организации звукорежиссёров художественных фильмов «Golden Reel Award» в категории «Best Sound Editing — Long Form Sound Effects and Foley in Television».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Телесериалы Канады 2008 года
Экранизации произведений Даниэля Дефо
Робинзон Крузо
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2008 году
Телесериалы США, запущенные в 2008 году
Программы телеканала NBC
Телесериалы США, завершённые в 2009 году
Телесериалы Великобритании 2000-х годов
Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2009 году